Marnikowate (Pselaphinae) – podrodzina chrząszczy kusakowatych. Są to małe, niepozorne chrząszcze, żyjące w rozkładającym się drewnie lub grzybach; niektóre gatunki są myrmekofilne, a ich relacje z mrówczymi gospodarzami mają charakter symfilii. Opisano około 9–10 tysięcy gatunków. Marnikowate obecnie traktowane są jako podrodzina kusakowatych, wcześniej były podnoszone do rangi rodziny. Biologia tych owadów jest bardzo słabo poznana.

Występują głównie w tropikach, kilka gatunków wykazano z obszaru Polski (np. Reichenbachia juncorum, Rybaxis laminata).

Systematyka 
 Rodzina: Marnikowate (Pselaphinae) 
 Nadplemię: Faronitae Reitter, 1882
 Delenda Croissandeau, 1891
 Exeirarthra Broun, 1893
 Faronidiellus Jeannel, 1964
 Faronidius Casey, 1887
 Faronites Jeannel, 1954
 Faronitopsis Jeannel, 1960
 Faronus Aubé, 1844
 Golasa Raffray, 1904
 Golasidius Jeannel, 1962
 Golasina Jeannel, 1962
 Golasites Jeannel, 1962
 Logasa Chandler, 2001
 Megarafonus Casey, 1897
 Nugaculus Schaufuss, 1890
 Parafaronus Jeannel, 1954
 Prosagola Raffray, 1904
 Sagola Sharp, 1874
 Salagosa Raffray, 1904
 Salagosita Franz, 1996
 Sonoma Casey, 1886
 Stenosagola Broun, 1921
 Nadplemię: Euplectitae LeConte, 1861
 Nadplemię: Goniaceritae Reitter, 1882
 Plemię: Brachyglutini
 Plemię: Bythinini
 Plemię: Speleobamini
 Plemię: Tychini
 Plemię: Valdini
 Nadplemię: Pselaphitae Latreille, 1802
 Plemię: Arhytodini
 Plemię: Ceophyllini
 Plemię: Ctenistini
 Plemię: Pselaphini
 Plemię: Tmesiphorini
 Plemię: Tyrini
 Nadplemię: Clavigeritae Leach, 1815
 Nadplemię: Bythinoplectitae
 Plemię: Bythinoplectini
 Plemię: Dimerini
 Plemię: Mayetiini
 Nadplemię: Batrisitae Reitter, 1882

Przypisy 

Marnikowate